Суперлига Србије у сезони 2013/2014. је осмо такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва лига Србије.

У сезони 2012/13. из лиге су испали БСК из Борче и Смедерево, а у лигу су се пласирала два клуба, а то су: крушевачки Напредак и Чукарички. Од ове сезоне уводи се и бараж у коме ће се трећепласирана екипа Прве лиге Србије за виши ранг надметати са четрнаестопласираном екипом Суперлиге која ће том приликом покушати да избори опстанак у елити. 
Хајдук из Куле је на седници одржаној 30. јула 2013. донео коначну одлуку да због лоше финансијске ситуације иступи из Суперлиге. На седници извршног одбора Фудбалског савеза Србије одржаној у петак, 2. августа 2013. донета је одлука да упражњено место попуни београдски Вождовац пошто је испунио три критеријума - спортски (у претходној сезони освојио треће место у Првој лиги Србије), инфраструктурни (нови, савремени стадион на тржном центру са рефлекторима) и финансијски критеријум (то што клуб успешно финансијски послује, без дуговања).

Састав Суперлиге Србије у сезони 2013/14

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

Легенда:

Бараж за опстанак 

 1 Првобитни реванш меч баража играо се 4. јуна, али је прекинут у 49. минуту након баченог сузавца са трибина при резултату 1:0 за Рад. Утакмица је поништена и заказано је одигравање новог сусрета за 12. јун. Међутим, екипа Металца из Горњег Милановца одбила је да се појави на њему. Меч је регистрован службеним резултатом (3:0) у корист Рада који је тако задржао суперлигашки статус, док ће се Металац и наредне сезоне такмичити у Првој лиги Србије.

Позиције на табели по колима

Листа стрелаца

Идеални тим сезоне

Резултати клубова Суперлиге Србије у европским такмичењима 2013/14.

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт - superliga.rs
 Сезона 2013/14 на srbijasport.net
 Сезона 2013/14 на soccerway.com

Сезоне Суперлиге Србије у фудбалу
Српске фудбалске лиге у сезони 2013/14.